L'Armée secrète sont différentes organisations de résistance durant la Seconde Guerre mondiale :
 Armée secrète (Belgique) ;
 Armée secrète (France).